Pierrepont (franska: stenbro) är namnet på flera kommuner i Frankrike:

 Pierrepont, Aisne
 Pierrepont, Calvados
 Pierrepont, Meurthe-et-Moselle
 Pierrepont-sur-Avre
 Pierrepont-sur-l'Arentèle

Pierrepont är även ett efternamn, som burits av bland andra:

 
 Edwards Pierrepont (1817–1892), amerikansk jurist, diplomat och politiker
 
 Gervase Pierrepont, 1:e baron Pierrepont (1649–1715), engelsk politiker
 
 
 Sydney Pierrepont, 3:e earl Manvers (1826–1900), brittisk politiker
 

Franska efternamn